Sequana bezeichnet
 Sequana (Göttin), gallo-römische Göttin der Seine-Quellen
 Sequana Capital, französisches Unternehmen der Papierindustrie, ehemals Groupe Worms bzw. Maison Worms & Cie.

Siehe auch:
 Seine, lateinischer Name des französischen Flusses
 Maxima Sequanorum, römische Provinz in der heutigen Westschweiz, auch als Sequana bezeichnet